Indian Head ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indian Head (Maryland)
 Indian Head (Pennsylvania)
 Indian Head Park (Illinois)

in Kanada:
 Indian Head (Saskatchewan)

in Australien:
 Indian Head (Fraser Island)